Le nom dUSS Experiment est porté par plusieurs navires de l'United States Navy :
 l', une goélette de l’US Navy lancée en 1799 ;
 l', une goélette de l’US Navy lancée en 1832.

Experiment